Spar- und Kreditbank ist der Name folgender Banken:

 Spar- und Kreditbank Bühlertal
 Spar- und Kreditbank der Evang.-Luth. Kirche in Bayern, siehe Evangelische Kreditgenossenschaft #Geschichte
 Spar- und Kreditbank des Bundes Freier evangelischer Gemeinden, Witten
 Spar- und Kreditbank Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, Bad Homburg vor der Höhe
 Spar- und Kredit-Bank Gemünden 
 Spar- und Kreditbank Hammah
 Spar- und Kreditbank Hardt, Eggenstein-Leopoldshafen
 Spar- und Kreditbank Karlsruhe
 Spar- und Kreditbank Rheinstetten
 Raiffeisen Spar+Kreditbank, Lauf an der Pegnitz